

Комишинка — присілок, Абатський район, Тюменська область
 Комишинка — село, Бірський район, Башкортостан

Комишинка — село, Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим